Чемпиона́т Optibet Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2021 го́да () — 53-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, который проходил с 13 марта по 6 ноября 2021 года. Этот сезон стал 47-м под названием «Высшая лига», а также 30-м после восстановления независимости Латвии.

Клубы-участники

География соревнования

Стадионы

Участие «Ноа» 
В январе 2021 года «Локомотив», победитель Первой лиги сезона 2020 года, переехал из Даугавпилса в Юрмалу и сменил название на «Ноа».

3 февраля решением совета первой инстанции ЛФФ по лицензированию клубов «Ноа» была присвоена лицензия ЛФФ-А, необходимая для участия в сезоне 2021 года в Высшей лиге.

12 марта решением комитета ЛФФ по дисциплинарным делам (ДК ЛФФ) у клуба была отозвана лицензия ЛФФ-А. Комиссия констатировала, что клуб на момент принятия решения не соответствует ряду критериев, установленных в правилах ЛФФ о лицензировании клубов, в том числе и обязательным (финансовые − отчёт о планируемых расходах, спортивные − риск расторжения договора о статусе клубной академии, юридические − нарушение декларации об исполнении решений ДК ЛФФ, инфраструктурные − отсутствие стадиона). Соответственно, клуб потерял право на участие в Высшей лиге.

17 марта промежуточным решением комитета ЛФФ по апелляциям (АК ЛФФ) действие решения ДК ЛФФ не было приостановлено, а 22 марта АК ЛФФ отклонил апелляцию «Ноа».

Клуб подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS).

15 апреля промежуточным решением CAS клубу была присвоена лицензия ЛФФ-А, и клуб получил право выступать в Высшей лиге. Решение является обеспечением иска, пока CAS рассматривает дело по существу.

14 июля решением CAS апелляция клуба была удовлетворена, решение АК ЛФФ от 22 марта признано чрезмерным. Было установлено, что клуб за нарушение лицензионных критериев должен быть наказан предупреждением и штрафом в размере 1400 евро, а не лишением лицензии ЛФФ-А.

23 июля клуб отказался от участия в чемпионате.

Отказ «Вентспилса» от участия 
19 июня «Вентспилс» отказался от участия в чемпионате вследствие невозможности дальнейшего финансирования и содержания команды. Так как клуб провёл менее половины матчей чемпионата, результаты матчей с участием «Вентспилса» были аннулированы.

Турнирная таблица

Позиции по турам

Результаты матчей

Первая половина сезона 

1 Матчи третьего круга.

Вторая половина сезона 

3 Матчи второго круга.

Пояснения к таблицам

Статистика сезона 
Без учёта аннулированных матчей против «Вентспилса».

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие ассистенты 
По версии портала Sportacentrs.com

Гол+пас

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев:
 Самая крупная победа гостей:
 Наибольшее число голов в одном матче:

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Арбитры чемпионата

Турнирное положение в чемпионате дублёров 

{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=165|Примечания

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2021
 Вторая лига Латвии по футболу 2021
 Третья лига Латвии по футболу 2021
 Кубок Латвии по футболу 2021
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2021

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига» 
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

2021
Футбол в Латвии в 2021 году
Латвия